Fluminense peut être :
 le gentilé officiel de l'État de Rio de Janeiro au Brésil, depuis 1783, les basses-terres côtières de cet État étant souvent appelées Baixada Fluminense en portugais.
 , nom porté par plusieurs clubs de football,
 Universidade Federal Fluminense, (UFF), une université de la ville de Niterói.